Okręty o nazwie HMCS „Fraser”
 Pierwszy „Fraser” był niszczycielem z okresu II wojny światowej. Zwodowany w 1932 roku jako HMS „Crescent” został przekazany Kanadzie w 1937 roku. Zatopiony w kolizji z krążownikiem przeciwlotniczym HMS „Calcutta”. 
 Drugi „Fraser” był niszczycielem typu St. Laurent. Został zwodowany w 1953 roku.

Bibliografia 
 

Fraser